

Чешир — місто, штат Коннектикут
 Чешир — місто, штат Массачусетс
 Чешир — селище, штат Огайо
 Чешир — переписна місцевість, штат Массачусетс